Hathor – divinità della mitologia egizia
 Hathor – mese dei calendari egizio e copto
 Hathor – divinità immaginaria della serie televisiva Stargate SG-1
 Il sortilegio di Hathor (Hathor) – episodio della prima stagione di Stargate SG-1